Апрельский переулок:

Беларусь 
 В Могилёве:
 Апрельский переулок
 1-й Апрельский переулок
 2-й Апрельский переулок
 3-й Апрельский переулок

Россия 
 Апрельский переулок — переулок в Ачинске Красноярского края
 Апрельский переулок — переулок в Биробиджане
 Апрельский переулок — переулок в Магнитогорске Челябинской области
 Апрельский переулок — переулок в Нефтекамске республики Башкортостан
 Апрельский переулок — переулок в Оренбурге
 В Ростове-на-Дону:
 Апрельский переулок
 2-й Апрельский переулок
 Апрельский переулок — переулок в Симферополе
 Апрельский переулок — переулок в Ставрополе
 Апрельский переулок — переулок в Тобольске Тюменской области
 Апрельский переулок — переулок в Ханты-Мансийске

Украина 
 Апрельский переулок — переулок в Борисполе Киевской области
 Апрельский переулок — переулок в Днепропетровске
 Апрельский переулок — переулок в Дрогобыче Львовской области
 Апрельский переулок — переулок в Кременчуге Полтавской области
 Апрельский переулок — переулок в Николаеве
 Апрельский переулок — переулок в Никополе Днепропетровской области

См. также 
 Апрельская улица